Roy Campbell es un personaje ficticio perteneciente a la saga de videojuegos Metal Gear Solid.

Historia del personaje 
Cronológicamente, su primera aparición en la saga fue durante su juventud como miembro de los Boinas Verdes (Metal Gear Solid: Portable Ops). Conoce a Big Boss cuando éste se encuentra preso, después de que la Unidad FOX se haya revelado. Por ese mismo tiempo su hermano Matt Campbell es asesinado. Campbell tiene por entonces una graduación muy baja, pero aun así le ayuda a escapar. Sabiendo que no pueden enfrentarse solos a la Unidad FOX, crean FOX-HOUND para llevar a cabo su misión y demostrar su inocencia.

Años más tarde, después de Solid Snake derrotara a Big Boss, desmantelando Outer Heaven y revelando al mundo que Big Boss se había convertido en un sanguinario mercenario, el coronel Roy Campbell asume el mando de FOX-HOUND en sustitución de Big Boss. Cuando Solid Snake es enviado a Zanzíbar Land para enfrentarse a Big Boss y al nuevo modelo de Metal Gear, el coronel Campbell apoya por radio a Snake, guiándole y aconsejándole sobre la ruta a tomar. Finalmente, Solid Snake acaba con la vida de Big Boss y abandona FOX-HOUND, recluyéndose en Alaska.

Al producrise el incidente de Shadow Moses, Roy Campbell descubre que su sobrina Meryl Silverburgh fue enviada a aquella planta de investigación para obligarle a cooperar. FOX-HOUND, bajo el mando de Liquid Snake, se había rebelado y secuestrado la planta de investigación secreta de Shadow Moses. La misión de Campbell consistía en convencer a Solid Snake de aceptar la misión, y una vez se encontrarse en la isla, guiarle para que la cumpliera correctamente. Sin embargo, Campbell se vio envuelto en situaciones muy tensas, uno de sus colaboradores pareció estar cooperando con los terroristas, Snake perdía continuamente su confianza, y además tuvo que confesar que Meryl no era su sobrina, sino su hija.

Durante los sucesos que ocurrieron durante en el Big Shell, el coronel Roy Campbell apareció como oficial responsable de FOX-HOUND, cuando dicha unidad había sido desmantelada. Su misión consistía en apoyar a Raiden del mismo modo en que apoyó a Solid Snake, pero lo cierto es que esa figura no era realmente Roy Campbell, sino una inteligencia artificial controlada por el sistema informático del Arsenal Gear.

Metal Gear Acid 
Roy Campbell también dirige a Solid Snake en una operación en Sierra Leona en los acontecimientos sucedidos en Metal Gear Acid, en esta misión se obtiene información de su vida personal ya que uno de los enemigos de Snake en esta misión es Leonel, un antiguo amigo de Roy y miembro de la brigada de Boinas Verdes en la que Roy y Leonel trabajaron juntos. En el juego se describe que realizaron una misión donde se sospechaba que entre ellos había un traidor, Roy sospechaba fuertemente de que este traidor era Leonel así que Roy le disparó y lo creyó muerto pero Leonel sobrevivió.
Leonel antes de morir en los acontecimientos de Metal Gear Acid le transmite un mensaje a Roy mediante Snake diciendo "No fui yo", de esta manera le aseguró a su antiguo compañero que el no había sido el traidor.

Curiosidades 
 El personaje de Roy Campbell aparece en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots mucho más envejecido, vistiendo un traje en vez de su típico uniforme de comandante, y además llevando un bastón.
 El coronel Roy Campbell está inspirado en el coronel Sam Traumann, personaje de la saga de películas Rambo.
 Roy Campbell sufría de malaria.Esto se puede comprobar en Metal Gear Portable Ops.
 Roy Campbell aparece en Super Smash Bros. Brawl, con la misma apariencia que tiene en Metal Gear Solid. En Super Smash Bros. Brawl, aparece brindando información y tácticas a Snake sobre los demás participantes. Esto solo se puede hacer cuando se escoge a Snake como personaje y se escoge Shadow Moses Island como escenario. Junto a él aparecen Hal Emmerich (Otacon) y Mei Ling, cumpliendo con la misma misión.
 En Super Smash Bros. Ultimate ocurre exactamente lo mismo, pero solo con los personajes que Snake estuvo en Brawl.

Personajes de Metal Gear